Actinomyces mediterranea es una especie de bacteria descubierta mediante Culturomics (un enfoque complementario a la metagenómica para el estudio del microbioma humano) y posterior secuenciación del genoma.

Fue descrita en base a la cepa Marseille-P3257, aislada en mayo de 2016 de una muestra de lavado de duodeno de un mujer de 76 años que se sometió a una endoscopia superior para evaluar una esofagitis, la cual presenta una similitud de secuencia de 93,9 % con la cepa ATCC 51367T de A. hyovaginalis. Recibe su nombre específico en referencia al mar Mediterráneo.

A continuación se muestra el cladograma de la posición filogenética de A. mediterranea con otros miembros de su género de acuerdo con Mailhe, Morgane et al. (2017):

Referencias

Enlaces externos 

mediterranea
Bacterias descritas en 2017